Pálfalvi Gábor (1952) sportújságíró
 Pálfalvi Gábor (1963) erdélyi magyar műszaki író, szótáríró